Parti socialiste autonome : ancien (1958-1960) parti politique français, scission de gauche de la SFIO (socialiste)
Partito socialista autonomo : ancien (1969-1988) parti politique tessinois (Suisse), issu d'une scission du Parti suisse du Travail (le Parti communiste suisse)
Parti socialiste autonome du Sud du Jura : fédération du Jura bernois du Parti socialiste jurassien, entité transcantonale du Parti socialiste suisse (social-démocrate)